Хван Йеджи (; ), известная мононимно как Yeji, — южнокорейская певица, рэперша и танцовщица. Лидер и ведущий вокалист гёрл-группы Itzy.

Биография 
Хван Йеджи родилась 26 мая 2000 года в Сеуле. Детство провела в городе Чонджу, где в 2014 году присоединилась к местной танцевальной группе «Blue Rump (Jeonju Youth Dance Club)». Стала ученицей танцевальной школы «Near Art Story» на первом году старшего звена школы.

В декабре 2015 года прошла прослушивание в JYP Entertainment с песней Twice «Like Ooh-Ahh».

Впервые появилась в августе 2016 года на шоукейсе JYP Entertainment. В 2017 вместе с будущими членами группы Itzy появилась в реалити-шоу «Stray Kids» в составе предебютной женской команды JYP. В конце 2018 года стала участницей шоу на выживание «The Fan» на телеканале SBS, но в пятом эпизоде выбыла, не набрав достаточное количество баллов.

21 января на официальном YouTube канале JYP Entertainment был выложен фильм-пролог, где были показаны все участницы. 28 января и 5 февраля были опубликованы индивидуальные фото-тизеры Йеджи. Дебют состоялся 11 февраля с сингловым альбомом IT’z Different.

Фильмография

Реалити-шоу

Примечания 

Участницы Itzy